Відмінник — учень, що вчиться на оцінки «відмінно»;
 Відмінник — почесне звання;
 «Відмінник освіти України» — заохочувальний нагрудний знак Міністерства освіти і науки України;
 Відмінник — за народним повір'ям, чортеня, яким підмінили людське дитя.

Примітки